Deux comtés des États-Unis portent le nom de comté de Nassau (Nassau County) :
comté de Nassau (Floride),
comté de Nassau (New York).

Le comté de Nassau est aussi un territoire germanique historique dont :
 premier comté de Nassau-Beilstein (1343-1561),  État du Saint-Empire romain germanique
 second comté de Nassau-Beilstein (1607-1620), État du Saint-Empire romain germanique

Voir aussi 
 Maison de Nassau